Medicinska Föreningen kan avse:

Medicinska föreningen i Stockholm
Medicinska föreningen i Göteborg
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
Medicinska föreningen i Uppsala